Уроборос может означать:
 Уроборос — свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост.
 Уробóрос — третий студийный альбом казахстанского хип-хоп-исполнителя Скриптонита, изданный 16 декабря 2017.